A Máquina do Tempo (The Time Machine 1960)
 Fuga do Planeta dos Macacos (Escape from the Planet of the Apes 1971 - Franquia Planeta dos Macacos)
 A Conquista do Planeta dos Macacos (Conquest of the Planet of the Apes 1972 - Franquia Planeta dos Macacos)
 Super-Homem (Superman 1978 - Franquia Superman) Quando o herói (vivido por Christopher Reeve) voa dando voltas pela Terra para que ressuscite Lois Lane (Margot Kidder) morta em função de um terremoto criado por um míssil disparado por Lex Luthor (Gene Hackman)

 Os Dois Mundos de Jennie Logan (The Two Worlds of Jennie Logan 1978)
 Em Algum Lugar do Passado (Somewhere in Time 1980) O filme retrata a vida de um jovem que retorna ao passado para resgatar uma mulher que, no presente, diz ser o seu grande amor.
 Nimitz de Volta ao Inferno (The Final Countdown 1980)
A Pirâmide de Cristal / Tut & Tuttle (Through The Magic Pyramid / The Time Crystal 1981)
 Projeto Filadélfia (1984)
 O Exterminador do Futuro (The Terminator  1984 - Franquia Terminator)
 De Volta para o Futuro (Back to the Future 1985 - Trilogia)
 Jornada nas Estrelas IV: A Volta para Casa (Star Trek IV: The Voyage Home 1986 - Franquia Star Trek) Capitão James T. Kirk (William Shatner) e a tripulação da USS Enterprise (NCC-1701) retorna a Terra do Século XX para resgatar um casal de Baleia jubarte para salvar o Século XXIII que está ameaçado por uma sonda alienígena que se comunica com as Jubartes o que deixa a Frota Estelar e a Federação Unida de Planetas em perigo.
Inferno na Estrada (Retroactive 1987)
 De Volta para o Futuro II (Back to the Future  II  1989 - Trilogia)
 Bill & Ted - Uma Aventura Fantástica (Bill & Ted's Excellent Adventure 1989)
 De Volta para o Futuro III (Back to the Future III 1990 - Trilogia)
 O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final (Terminator 2: Judgment Day 1991 - Franquia Terminator)
 Bill & Ted - Dois Loucos no Tempo (Bill & Ted's Bogus Journey 1991)
 Feitiço do Tempo (Groundhog Day 1993)
 Stargate: A Chave Para o Futuro da Humanidade (Stargate 1994 - Franquia Stargate)
 Timecop: O Guardião do Tempo (Timecop 1994)
 Jornada nas Estrelas: Primeiro Contato (Star Trek: First Contact 1996 - Franquia Star Trek) A equipe da USS Enterprise (NCC-1701-E) volta no passado para evitar que os Borgs impeçam o primeiro contato.
 Os Doze Macacos (Twelve Monkeys 1996)
 Perdido no Espaço (Lost in Space 1998)
 Alta Frequência (Frequency 2000)
 Donnie Darko (2001)
 A Jornada: Uma Viagem pelo Tempo (Time Changer 2001)
 O Retorno (Ritaanaa 2002)
 A Máquina do Tempo (The Time Machine 2002)
 Linha do Tempo (Timeline 2003)
 O Exterminador do Futuro 3 - A Rebelião das Máquinas (Terminator 3: Rise of the Machines 2003 - Franquia Terminator)
 Timecop 2: O Guardião do Tempo (Timecop 2: The Berlin Decision 2003)
 Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban (Harry Potter and the Prisoner of Azkaban 2004 - Franquia Harry Potter)
 Efeito Borboleta (Butterfly Effect 2004 - Trilogia)
 Camisa de força (The Jacket 2005)
 O Som do Trovão (A Sound of Thunder 2005)
 Déjà Vu (2006)
 A Casa do Lago (The Lake House 2006)
 A Família do Futuro (Meet the Robinsons 2007)
 Turma da Mônica - O Filme: Uma Aventura no Tempo (2007)
 Crimes Temporais (Los Cronocrimenes - Timecrimes 2007)
 Efeito Borboleta II (Butterfly Effect II 2007 - Trilogia)
 Minutemen: Viajantes no Tempo (Minutemen 2008)
 Stargate: A  Arca da Verdade (Stargate: The Ark of Truth 2008 - Franquia Stargate)
 Stargate: Linha do Tempo (Stargate: Continuum 2008 - Franquia Stargate)
 Perguntas Frequentes sobre Viagem no Tempo (Frequently Asked Questions About Time Travel 2009)
 Jornada nas Estrelas (Star Trek 2009 - Franquia Star Trek)
 Efeito Borboleta III (Butterfly Effect III 2009 - Trilogia)
 A Mulher do Viajante no Tempo (The Time Traveler's Wife 2009)
 O Exterminador do Futuro: A Salvação (Terminator: Salvation  2009 - Franquia Terminator)
 Príncipe da Pérsia: As Areias do Tempo (Prince of Persia: The Sands of Time 2010)
 A Ressaca (Hot Tub Time Machine 2010)
 Contra o Tempo (Source Code 2011)
 Meia-Noite em Paris (Midnight in Paris 2011)
 O Homem do Futuro (2011)
 Sem Segurança Nenhuma (Safety not Guaranteed 2012)
 Homens de Preto 3 (Men in Black III 2012)
 Looper (2012)
 Questão de Tempo (About Time 2013)
 Predestination 2014)
 Lucy (2014)
 No Limite do Amanhã (Edge Of Tomorrow 2014)
 O Exterminador do Futuro: Genesis (Terminator: Genesis 2015 - Franquia Terminator)
 Bob Esponja: Um Herói Fora d'Água (2015)
 As Aventuras de Peabody e Sherman (2014)
 Bons de Bico (2013)
 Projeto Almanac (2015) 
 Apenas Um Show: O Filme (2015)
 The Flash (2018)
 Loucura do tempo (2018)
Durante a tormenta (2018)
 Vingadores: Ultimato (2019)

Listas de filmes